Niemcy:
 Hartheim – dzielnica Meßstetten 
 Hartheim am Rhein – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald

Inne:
 Hartheim (Alkoven) 
 Hartheim – XVII-wieczny zamek w miejscowości Alkoven w Górnej Austrii